Ford Fairlane — назва декількох моделей легкових автомобілів, які проводилися в ряді країн.

 Ford Fairlane (США) — американський автомобіль, що випускався підрозділом корпорації Ford Motors як модель з 1955 по 1970 рік.
 Ford Fairlane (Австралія) — австралійський легковий автомобіль, який випускався з 1967 по 2008 рік.

Технічно ці автомобілі безпосередньо не були пов'язані, хоча стилістично перше покоління австралійського Fairlane базувалося на північноамериканській моделі.

Посилання 

Автомобілі Ford